Neuwerk steht für:
 Neuwerk-Bewegung, christlich-religiöse Jugendbewegung
 Neuwerk eG, Gewerbe- und Kulturzentrum in Konstanz, Baden-Württemberg; siehe Stromeyer (Unternehmen)#Neuwerk eG
 Karl Neuwerk (1810–1899), deutscher Theologe, Privatdozent für Arabisch und Geschichte und Paulskirchenabgeordneter
 Lambert von Neuwerk († 1144), Heiliger der katholischen Kirche
 Leuchtturm Neuwerk, Turm auf und Namensgeber der Insel Neuwerk
 Neuwerk (Schiff), Mehrzweckschiff der deutschen Küstenwache

Geographie:
 Neuwerk, zum Bundesland Hamburg gehörende Nordseeinsel vor Cuxhaven
 Hamburg-Neuwerk, aus den Inseln Neuwerk, Scharhörn und Nigehörn bestehender Stadtteil Hamburgs im Bezirk Mitte
 Neuwerk (Leoben), Siedlung der Stadt Leoben, Steiermark
 Neuwerk-Mitte, Stadtteil von Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Neuwerk (Mönchengladbach), ehemalige Gemeinde und ehemaliger Stadtbezirk von Mönchengladbach
 Neuwerk (Rübeland), Ortsteil von Rübeland, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Neuwerk (Warmensteinach), Ortsteil der Gemeinde Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neuwerk und Neuwerk Süd, Stadtteile von Rendsburg und dortige Festungsanlage, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Freiwillige Feuerwehr Neuwerk (Hamburg)
 Inselschule Neuwerk
 Kloster Neuwerk, mehrere Klöster

 Neuwerk, ehemalige Manufaktur in Bocșa, Rumänien
 Saline Neuwerk, ehemalige Saline in Werl; siehe Werl#Austritt der Erbsälzer (1725), Stadtbrände, Preußen (1816)
 Zuckerfabrik Neuwerk, siehe Aktien-Zuckerfabrik Neuwerk bei Hannover, ehemalige Zuckerfabrik in Gehrden bei Hannover
 Newark, englische Schreibweise für Neuwerk
 Das neue Werk, Hörfunksendung des NDR